Benedit puede hacer referencia a:

Luis Benedit, artista plástico y arquitecto argentino.
Pedro Benedit, médico argentino.
Salvador Benedit, político argentino